Ниже представлен список крупнейших рек Демократической Республики Конго, берущих начало на территории ДР Конго или протекающих через неё.

Ссылки 
 

ДРК